Це́вие () — город в Приморской области Того. Расположен в 32 км к северу от Ломе, на высоте 76 м над уровнем моря. Связан железными дорогами и автодорогой с Ноце, Атакпаме и Блиттой. Население по данным на 2010 год составляет 54 474 человека.

Город является важным центром коммерческой торговли и переработки пальмового масла. На территории города проживает народ эве.

Известные уроженцы 
 Эдмон Апети (1946/1947 — 1972) — тоголезский футболист.
 Коджови Мавуэна (род. 1959) — тоголезский футболист и тренер.

Города-побратимы 
  Партене, Франция (1990 год)

Примечания

Ссылки 
 

Города Того